Терміт:
 Терміти — суспільні комахи з інфракласу Новокрилі, які живуть колоніями в особливих спорудах — термітниках.
 Термітна суміш або Терміт () — горюча суміш алюмінію або магнію з оксидами різних металів.
 П-15 «Терміт» — протикорабельна ракета, розроблена у середині 1950-х років.